Тулеухан Садыкулов (; род. 20 октября 1940, аул Чаган, Семипалатинская область) — генетик селекционер по животноводству, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (1989), Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1989), академик Национальной академии наук Республики Казахстан, Лауреат государственной премии Республики Казахстан по Науки техники имени Аль-Фараби.

Биография 
Окончив в 1964 году зоотехнический факультет Алма-Атинского зооветеринарного института, работал главным зоотехником хозяйства, служил в армии.

С 1967 г. преподаёт на кафедре генетики и разведения сельскохозяйственных животных (селекции и биотехнологии; ныне — технологии производства продукции животноводства и рыбоводства) Алма-Атинского зооветеринарного института, затем Казахского национального аграрного университета: младший научный сотрудник, затем ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой (1987—2011), профессор кафедры (с 2011). В 1973 году окончил аспирантуру там же.

Был членом экспертных комиссий Высшего научно-технического Совета, Высшей аттестационной комиссии, Министерства сельского хозяйства; научным консультантом «Национальной энциклопедии Казахстана»; участвовал в подготовке законопроекта «О племенном деле в животноводстве РК», Положения по апробации селекционных достижений в животноводстве, Государственных стандартов породы сельскохозяйственных животных. Является членом комиссий Министерства сельского хозяйства по развитию животноводства и ветеринарии, редакционного совета журнала «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана»; Член диссертационного Совета при КАЗНАУ.

Научная деятельность 
В 1973 году защитил кандидатскую, в 1986 — докторскую диссертацию.

Основные направления исследований — теория генетико-селекционных основ породообразования курдючных овец. Является автором новой дегересской курдючной породы овец. Руководитель проекта по совершенствованию генетического потенциала дегересской и сарыаркинской пород овец (в рамках РЦ программы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 042 «Прикладные научные исследования в области АПК»), реализующегося в 13 племенных субъектах трёх областей республики.

Совместно с профессором Барри (ЮАР) в 2002 году руководил проектом по изучению жизнеспособности ооцитов и эмбрионов дегересской породы овец в условиях невесомости.

Под его руководством защищено 23 диссертации, в том числе подготовил 7 докторов и 10 кандидатов наук, 1 доктор философии (Ph.D), 5 магистров. Автор более 200 научных работ, в том числе монографии,3 учебника и 6 учебных пособий; имеет 1 авторское свидетельство (СССР) и 6 патентов (Казахстан).

Избранные труды 
 Садыкулов Т. Методы совершенствования дегересской мясошерстной породы овец: Автореф. дис. …докт. с.-х. наук. — Алма-Ата, 1986
 Садыкулов Т. Развитие мясности полутонкорунных дегересских курдючных овец: Автореф. дис. …канд. с.-х. наук. — Алма-Ата, 1973
 Садыкулов Т., Смагулов Д. Мясная продуктивность ягнят сарыаркинской породы овец (жанааркинский тип).//- Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, № 5. Алматы: Бастау, 2011. — С. 56-59
 Садыкулов Т., Адылканова Ш. Р., Койшыбаев А. М. Взаимодействие генотипа и среды в селекции дегересских овец.//- Мат. межд. науч.-практ. конф.: «Перспективы развития аграрной науки и подготовки конкурентоспособных кадров». Семей, 2012
 Садыкулов Т., Смагулов Д. Генетические параметры ведущих селекционируемых признаков грубошерстных курдючных овец разных генотипов.//- Вестник НАН РК, № 2. Алматы: Аруна, 2014. — С. 83-87
 Садыкулов Т. Дегересские овцы (монография) изд. Кайнар, 1986 год, город Алматы.
 Садыкулов Т. Развидение и селекция сельскохозяйственных животных, (учебник, 23,5) изд. Телеарна, 2003 год, город Алматы.

Награды и признание 
 «Заслуженный деятель науки Казахской ССР» (1989)
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан) (каз. Ерен еңбегі үшін) (1999)
 Грант «Лучший преподаватель ВУЗа» (2006) Министерства образования и науки Республики Казахстан
 Орден «Курмет» (2010)
 Удостоен Государственной научной стипендии за выдающиеся вклад науки и техники (2002 г.)
 Присвоено почетное звание Алматы облысының «Кұрметті азаматы» (2010)
 Имя Т. С. Садыкулова внесено в «Национальную энциклопедию Казахстана» (7 том).
 Присуждена Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби 2019 г.
 Награждён медалью «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» (МСХ РК 2015 г.)
 Награждён почётной грамотой Президиума НАН РК (2015 и 2019 г.г)
 Награждён медалью Лискуна Е. Ф. Российского Государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева К. А. (2018 г.)

Семья 
Женат, трое детей. Ануар, Аскат, Алия.

Старший сын Ануар является Заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан — директором Службы специального назначения «А», генерал-лейтенантом национальной безопасности.

Второй сын Аскат — полковник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Дочь Алия бизнесвумэн.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Преподаватели Алма-Атинского зооветеринарного института
Преподаватели Казахского национального аграрного университета
Овцеводы СССР
Животноводы Казахстана
Селекционеры СССР
Селекционеры Казахстана
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Почётные граждане Алматинской области
Селекционеры овец